Hörnig ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Hörnig (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Fritz Hörnig (1930–2003), deutscher Politiker der CDU und Verwaltungsbeamter
 Haiko Hörnig (* 1984), deutscher Drehbuch- und Comicautor
 J. Thomas Hörnig (* 1956), deutscher Theologe und Hochschullehrer für Evangelische Theologie
 Johannes Hörnig (1921–2001), deutscher Politiker (SED)
 Karl Friedrich von Süßmilch genannt Hörnig (1788–1864), deutscher Generalmajor
 Lorenz Hörnig (1577–1624), deutscher Bildhauer
 Peter Hörnig (* 1976), deutscher Kanute
 Woldemar Hörnig (* 19. März 1914 in Chemnitz), deutscher Gebrauchsgrafiker (erstes ZDF-Logo 1962)

Siehe auch:

 Hornig
 Süßmilch genannt Hörnig
 Hörnigk